Pouilley ist der Name zweier Gemeinden im französischen Département Doubs:

Pouilley-Français
Pouilley-les-Vignes

Siehe auch:
 Pouillé
 Pouillet
 Pouilly